Norra Viggen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Viggen, Östergötland, sjö i Linköpings kommun, 
Norra Viggen, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (3,4 ha)
Norra Viggen, Dalarna, sjö i Hedemora kommun,  (1,46 km²)

Se även
Viggen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn